Chańcza – zbiornik retencyjny w województwie świętokrzyskim
 Chańcza – wieś w województwie świętokrzyskim

Zobacz też 
 Hańcza